Guaratuba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Guaratuba (ort), Paraná, 
 Guaratuba (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar